Primsdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Primsdorf, bis 1938 Prinowen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Prynowo, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Primsdorf, seit 1945: Primovce, Dorf im Okres Poprad, Slowakei